Макка́нн, Маккенн, Маккэнн (; ; от  — «сын волчонка») — фамилия. Известные носители:

 Макканн, Ван (Райан Эван Макканн; род. 1992) — британский музыкант.
 Маккенн, Гевин (род. 1978) — английский футболист.
 Макканн, Джаред (род. 1996) — канадский хоккеист.
 Маккенн, Дженнифер (род. 1960) — североирландский политик, депутат Ассамблеи Северной Ирландии от Западного Белфаста и партии Шинн Фейн с 2007 года.
 Маккэнн, Джон (XIX—XX века) — британский игрок в поло, призёр летних Олимпийских игр 1908 года.
 Маккенн, Дэниэл (1957—1988) — член ИРА, убитый в Гибралтаре.
 Макканн, Керрин (1967—2008) — австралийская легкоатлетка.
 Маккэнн, Колум (род. 1965) — ирландский писатель.
 Макканн, Крис (род. 1987) — ирландский футболист.
 Макканн, Майкл (род. 1976) — канадский композитор, звукорежиссёр и музыкальный продюсер.
 Макканн, Мэдлин (род. 2003) — пропавшая девочка из графства Лестершир (Великобритания).
 Маккенн, Оуэн (1907—1994) — южноафриканский кардинал.
 Макканн, Рори (род. 1967) — шотландский актёр.
 Маккэнн, Терренс (1934—2006) — американский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр 1960 года.
 Маккенн, Фра (род. 1953) — ирландский политик, депутат Ассамблеи Северной Ирландии и член партии Шинн Фейн.

См. также 
 Маккен (значения)

Примечания